Олег Олегович Гавриш ( 28 травня 1978, Харків) — український журналіст, медіаменеджер.

Біографія 
Народився 28 травня 1978 року у Харкові. 2001 року закінчив Харківський політехнічний університет за спеціальністю менеджер-економіст. У 2014 році отримав звання Executive MBA в Единбурзькій бізнес-школі.

Працювати почав з 1995 року — організаційному комітеті Фестивалю журналістики. З 1997 року працюв у ділових ЗМІ. У березні — серпні був журналістом газети «Бізнес», а з вересня 1997 по 1999 спеціальним кореспондентом видання «Діловий тиждень». З 1999 до 2004 року — журналіст в Україні ділової щоденної газети «Ведомости» (на той момент спільний проект Financial Times та Wall Street Journal). З 2005 до 2013 року — спеціальний кореспондент газети «Комерсант-Україна» (теми — нафта, газ, електроенергетика, металургія, хімія, машинобудування). З 2013 року — автор та ведучий єдиної ділової програми на українському телебаченні «Перша шпальта» на загальнонаціональному телеканалі UA:Перший. У 2015—2019 роках автор та ведучий програми «Перший на селі» про аграрний бізнес. У 2016—2018 роках — заступник редактора розділу «Новий час Бізнес».

Після масового вторгнення Росії в Україні у березні — липні 2022 року за контрактом служив у ТРО № 9 при Президентові, а потім у ДФТГ № 9. З середини липня працює головним консультантом кабінету керівника Офісу Президента України. Займається комунікацією проєкту зі створення Міжнародного Трибуналу, який судитиме Росію за злочин агресії. Член робочої групи з опрацювання питання створення спеціального міжнародного трибуналу щодо злочину агресії проти України.

The Page 
У 2019 році створив діловий економічний сайт The Page. Інтерв'ю виданню дали найрейтинговіші спікери, включаючи прем'єр-міністра та міністрів, великих бізнесменів та топ-менеджерів.

Сім'я 
Батько — Гавриш Олег Іванович, підприємець, власник агентства Mainstream Communication & Consulting.

Нагороди 
Щорічно з 2004 до 2015 року перемагав у журналістському конкурсі PRESSZVANIE. Почесний енергетик України. Веде власний YouTube-канал #ВРЕМЯДЕНЬГИ.

Примітки

Джерела 
 Перша Шпальта 
 #ВРЕМЯДЕНЬГИ  
 Суспільне 
 Стаття про відкриття The Page 
 Інтерв'ю РІСУ 
 Інтерв'ю «Капіталу» 
 Сторінка на LinkedIn

Уродженці Харкова
Українські тележурналісти
Українські телеведучі
Випускники Харківського політехнічного інституту